Autostrada A26 (Austria)
 Autostrada A26 (Belgia)
 Autostrada A26 (Francja)
 Autostrada A26 (Niemcy)
 Autostrada A26 (Portugalia)
 Autostrada A26 (Włochy)